Cruceni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cruceni (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Cruceni (Timiș), Dorf im Kreis Timiș